Bundesstraße 8, een weg in Duitsland
 B8 (Jamaica), een weg op Jamaica
 B8 (Namibië), een weg in Namibië
 Biotine, vitamine B8